Merval

Pessoas
Merval Pereira

Localidades

Merval (Aisne)
Ou ainda:
Brémontier-Merval

Desambiguação